Heart of Midlothian FC
 Hearts (zanggroep)